1946/47 was het tiende seizoen van de Divizia A en het 30ste kampioenschap van Roemenië. Dit was het eerste kampioenschap na de Tweede Wereldoorlog.

Eindstand 

(K) = verdedigend kampioen, (B) = verdedigend bekerwinnaar, (N) = gepromoveerd

Topschutters

Externe links 
 Seizoen 1946/47 bij romaniansoccer.ro

Roemeens voetbalseizoen